João Rossi (São Paulo, 24 de dezembro de 1923 — São Paulo, 18 de julho de 2000) foi um pintor, ceramista, gravador e professor brasileiro.

Ver também 
 Lista de pintores do Brasil

Ligações externas 
 Página oficial
 Mais informações sobre o artista

Pintores de São Paulo (estado)
Ceramistas do Brasil
Gravadores do Brasil
Naturais da cidade de São Paulo
Mortos em 2000